Рубьелос-де-ла-Серида () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 67,12 км². Население — 45 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля